Горкинский сельский округ

Белгородская область 

 Горкинский сельский округ Красненского района

Владимирская область 

 Горкинский сельский округ Киржачского района
 Горкинский сельский округ Юрьев-Польского района

Московская область 

 Горкинский сельский округ Ленинского района (1994—2006)

Смоленская область 

 Горкинский сельский округ Руднянского района

Тверская область 

 Горкинский сельский округ Нелидовского района (до 2005 года)